Personen:
 Jean van Groenendael, (1863-1919), architect
 Jacques van Groenendael (1864-1932), architect
 Hubert van Groenendael (1868-1942), architect
 Lijst van bouwwerken van Hubert van Groenendael
 Jacques van Groenendael jr. (1915-1984), architect
 Henri van Groenendael (1874-1944), politicus
 Joannes Marie Alexander van Groenendael (1896-1980), arts en verzamelaar/entomoloog

Plaatsen:
De Franstalige naam voor de Belgische plaats Groenendaal
 Landgoed Groenendael in de Belgische stad Leuven

Zie ook
Groenendaal (doorverwijspagina)